Premi de consolació, premi atorgat en competicions a qui no obté el premi principal
 Consolació de la filosofia, obra filosòfica de l'escriptor romà Boeci (524)
 Consolació a Polibi, obra filosòfica de l'escriptor romà Sèneca (43 dC)
 Consolació a Màrcia, obra filosòfica de l'escriptor romà Sèneca (50 dC)
 Mare de Déu de la Consolació, advocació mariana lligada particularment als agustins (4 de setembre), als franciscans conventuals (25 de maig) i als benedictins (5 de juliol)
 Ordes religiosos:
 Germanes de la Consolació, congregació religiosa femenina fundada el 1858 per Santa Maria Rosa Molas i Vallvé a Tortosa
 Agustines de la Mare de Déu de la Consolació, congregació religiosa femenina de germanes del Tercer Orde de Sant Agustí fundada el 1883 a les Filipines i dedicada a l'ensenyament
 Edificis religiosos:
 Noviciat de la Consolació de Tortosa, convent de Tortosa (Baix Ebre)
 Capella de la Consolació de Tortosa, capella del convent
 Església de la Consolació de Porreres, església parroquial de la vila de Porreres (Mallorca)
 Santuari de la Consolació de Santanyí, santuari del terme de Santanyí (Mallorca)
 Santuari de la Consolació de Sant Joan, santuari del terme de Sant Joan (Mallorca)
 Santuari de la Consolació de Cotlliure, santuari del terme de Cotlliure (Rosselló)
 Santuari de la Consolació de Cercs, santuari del terme de Cercs (Berguedà), en estat de ruïna
 Ermita de la Consolació de Llutxent, ermita del terme de Llutxent (Vall d'Albaida)
 Ermita de la Consolació de Gratallops, ermita del terme de Gratallops (Priorat)
 Església de la Consolació d'Alcalá la Real], església d'Alcalá la Real (Jaén)
 Mare de Déu de la Consolació de Tenerife, imatge gòtica patrona de la ciutat de Santa Cruz de Tenerife
 Puig de Consolació